Юрий Мамонтов:
 Мамонтов, Юрий Павлович (род. 1949) — российский государственный и общественный деятель, учёный.
 Мамонтов, Юрий Фёдорович (1928—?) — советский футболист.